Ки́рстен Не́льсон (, род. 3 октября 1970, Инид, Оклахома) — американская актриса. Родилась в Иниде в штате Оклахома, но выросла в Чикаго в штате Иллинойс. Нельсон училась в Северо-Западном университете и стала одним из основателей дорожного театрального ансамбля Чикаго театра до переезда в Лос-Анджелес. В настоящее время играет роль шефа Карен Вик отдела полиции в Санта-Барбаре в телевизионном сериале «Ясновидец». Нельсон также играла в фильмах и сериалах, таких как «Баффи — истребительница вампиров», Младенец на прогулке, или Ползком от гангстеров, «Беглец», «Фрейзер», «Элли Макбил», «Западное крыло», «Журнал мод» и «Парень познаёт мир».

В 1995 году вышла замуж, у неё есть сын и дочь.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США